Aline (Oklahoma) 
 Aline (planetoïde)
 Aline (film) (eigenlijk: Aline_)
 Aline (lied) - hit van de Franse zanger Christophe